Radňov bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Radňov (Květinov), Ortsteil von Květinov, Okres Havlíčkův Brod
 Radňov, Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov